komutator – część maszyny elektrycznej
 komutator – przełącznik w sieciach komputerowych 
 komutator – funkcja matematyczna

Zobacz też 

 komutacja
 komutant